

Film
By the Light of the Moon – cortometraggio del 1911 diretto da Edwin S. Porter
By the Light of the Moon – cortometraggio del 2013 diretto da Tarek Tohme e Wendy Wang

Letteratura 
 By the Light of the Moon – romanzo di Dean Koontz del 2002

Musica
By the Light of the Moon – album dei Los Lobos
By the Light of the Moon – album degli Unrest